Vân Canh (district), een district in provincie Bình Định
 Vân Canh (thị trấn), een thị trấn in district Vân Canh, provincie Bình Định
 Vân Canh (Hanoi), een xã in district Hoài Đức, centrale stad Hanoi